2 miejscowości w Polsce:
 Pielgrzymów – wieś w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Pielgrzymów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna (nieistniejąca).

Zobacz też: Pielgrzymowo